Синапиус (, от , зерно горчичного семени) — латинский термин.

 Синапиус, Даниил (1640—1688) — словацко-чешский протестантский священник, писатель, поэт, драматург и композитор.
  — немецкий историк.
  — богемский фармацевт-травник.

См. также 
 Синопсис (значения)
 Горчичное зерно